Marco V di Alessandria – Papa della Chiesa ortodossa copta dal 1603 al 1619
 Marco V di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria dal 1425 al 1435